Zore oder Zoré ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zore (* 1958), österreichischer Fußballspieler
 Ingrid Zoré (* 1936), deutsche Kostümbildnerin
 Stanislav Zore (* 1958), slowenischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Ljubljana